Arnoldus de Lantins, Polyfonist uit de Nederlanden (15de eeuw)
Hugo de Lantins, Polyfonist uit de Nederlanden (15de eeuw)